Grand Marais (frz. etwa: „Großes Moor“) bezeichnet:

 Grand Marais (Manitoba), einen Ort in Kanada
 Grand Marais (Michigan), ein gemeindefreies Gebiet in Michigan
 Grand Marais (Minnesota), eine Stadt in Minnesota
 eine Landschaft in der Schweiz, siehe Grosses Moos